Feyzābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qafasābād, ort, Zanjan, 
 Feyẕābād (ort), Yazd, 
 Feyẕābād (kommunhuvudort), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar